Nabor André Sabino Canilhas (Beja, 19 de Maio de 1980), mais conhecido por Nabor, é um ex-futebolista português que jogou no Farense, Portimonense, Louletano, Juventude de Évora e Almancilense numa curta carreira terminada aos 26 anos devido às graves lesões que o impediram de prosseguir a carreira. Apesar da carreira profissional ter terminado cedo, Nabor voltou a jogar em 2010 pelo Atlético Clube Fronteirense (A.F. Portalegre) e ainda pelo Eléctrico Futebol Clube (2ª Divisão B).

Apesar da carreira de futebolista, Nabor continuou os estudos e formou-se em Psicologia Clínica em 2008, e iniciou a sua profissão de Psicólogo Clínico em 2009. Em 2011 concluiu o Mestrado em Psicologia Clínica.

Desde 2009 que trabalha no Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor (CRIPS) como Psicólogo Clínico.

Ligações externas
Antigas Glórias Alentejo/Algarve 
Jogadores do Portimonense SC 
Zerozero.pt 
Fora de Jogo 
Record 

Naturais de Beja
Futebolistas de Portugal